«Снайпер» — название нескольких фильмов:
 1931 — Снайпер — СССР, режиссёр Семён Тимошенко.
 1952 — Снайпер — США, режиссёр Эдвард Дмитрык.
 1975 — Снайпер — США, режиссёр Джерри Джеймсон.
 1985 — Снайперы — СССР, режиссёр Болотбек Шамшиев.
 1990 — Снайпер — Франция, режиссёр Клаус Бидерманн — Фильм на IMDB
 1991 — Снайпер — СССР, режиссёр Андрей Бенкендорф.
 1994 — Снайпер — режиссёр Пол Крюштен — фильм на IMDB.
 1998 — Снайперы — США, режиссёр Дэвид Эттвуд.
 2006 — Снайпер — Сербия и Черногория, режиссёры Срджан Яневски, Марко Попович — Фильм на IMDB.
 2009 — Снайпер — Гонконг, режиссёр Данте Лам — фильм на IMDB.
 2009 — Снайпер: Оружие возмездия — Россия—Беларусь, режиссёр Александр Ефремов.
 2010 — Снайпер — Россия, режиссёр Андрей Щербинин
 2011 — Снайпер 2. Тунгус — военный боевик режиссёра Олега Фесенко, снятый на киностудии Беларусьфильм.
 2013 — Снайпер — фильм на IMDB.
 2014 — Снайпер — США, режиссёр Клинт Иствуд.

 Серия фильмов
 1992 — Снайпер — США, режиссёр Луис Льоса.
 2002 — Снайпер 2 — США, режиссёр Крэйг Р. Бэксли.
 2004 — Снайпер 3 — США, режиссёр П. Дж. Пеше
 2011 —  — США, режиссёр Клаудио Фах.
 2014 — Снайпер: Наследие — США, режиссёр Дон Майкл Пол.
 2016 — Снайпер: Воин-призрак — США, режиссёр Дон Майкл Пол.
 2017 —  — США, режиссёр Клаудио Фах.
 2020 —  — США, режиссёр Кааре Эндрюс.

 См. также
 Вашингтонский снайпер: 23 дня страха — телефильм режиссёра Тома Маклафлина, основанный на реальных событиях. Снайперы (фильм)